Die südkoreanische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Südkorea, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Geschichte 
Erstmals am Billie Jean King Cup teilgenommen hat Südkorea im Jahr 1973. Der bisher größte Erfolg war die Teilnahme 1997 an der 1. Runde der Weltgruppe II.

Teamchefs (unvollständig) 
 Lee Jeong-myung
 Kim Jin-hee

Bekannte Spielerinnen der Mannschaft 
 Park Sung-hee
 Lee Jeong-myung
 Kim Il-soon

Siehe auch 
 Südkoreanische Davis-Cup-Mannschaft

Weblinks 
 

Südkorea
Billiejeankingcupmannschaft
Billiejeankingcup